Emma Lindqvist ist der Name folgender Personen:

* Emma Lindqvist (Fußballspielerin) (* 1983), schwedische Fußballspielerin
 Emma Lindqvist (Handballspielerin) (* 1997), schwedische Handballspielerin
 Emma Lindqvist (Politikerin), finnische Politikerin